Капу́ста — українське прізвище. Походить від капуста.

Відомі носії 
 Лаврін Капуста — керівник контррозвідки часів Богдана Хмельницького
 Микола Капуста — український художник-карикатурист
 Капуста Микола — сотник УГА, член дирекції Ревізійного Союзу Українських Кооператив
 Капуста Микола Миколайович — сержант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Андрій Капуста — князь, брацлавський каштелян, староста (державець) овруцький.
 Кузьма Капуста — посол козаків-випищиків до короля Сигізмунда ІІІ Вази
 Карпо Капуста  — козак, засновник козацького роду Капуст власників великого промислу по видобутку солі на Прогноївських озерах що відносилися до Прогноївської паланки. Цей промисел був одним з найбільших виробників солі в Україні з початку 18 століття по початок 20 століття, в 1918 промисел був націоналізований радянською владою і згодом занепав.
 Капуста Григорій Матвійович — український підприємець 19 — початку 20 століть, власник солепромислів.
 Капуста Іван Карпович — засновник династії Капуст на Кінбурні.
 Капуста Матвій Григорович — солепромисловець.
 Капуста Юлія (* 1987) — українська біатлоністка, чемпіонка юнацьких спортивних ігор, майстер спорту з біатлону.

Див. також 
 Капусти — княжий рід в Україні
 Капуста (значення)

Примітки